Virginia Slims of New England 1986 steht für folgende Tennisturniere:

 Virginia Slims of New England 1986 (Januar)
 Virginia Slims of New England 1986 (November)